

Eliminacje kontynentalne

Ćwierćfinały

Debreczyn (1) 
 1 maja 1980 r. (czwartek),  Debreczyn

Awans: 8 do półfinału kontynentalnego

Slaný (2) 
 3 maja 1980 r. (sobota),  Slaný

Awans: 8 do półfinału kontynentalnego

Prelog (3) 
 4 maja 1980 r. (niedziela),  Prelog

Awans: 8 do półfinału kontynentalnego
Uwaga! Brytyjczyk Andy Cushworth z licencją niemiecką
Tabela (15-16) → brak danych
Punktacja (10-14) → brak danych

Wiedeń (4) 
 4 maja 1980 r. (niedziela),  Wiedeń

Awans: 8+1 do półfinału kontynentalnego

Półfinały

Norden (1) 
 25 maja 1980 r. (niedziela),  Norden

Awans: 8 do Finału Kontynentalnego

Târgoviște (2) 
 25 maja 1980 r. (niedziela),  Târgoviște

Awans: 8 do Finału Kontynentalnego
Uwaga! Brytyjczyk Andy Cushworth z licencją niemiecką

Finał Kontynentalny 
 27 lipca 1980 r. (niedziela),  Lonigo

Awans: 5+1 do Finału Światowego
Uwaga! Brytyjczyk Andy Cushworth z licencją niemiecką

Eliminacje interkontynentalne

Skandynawia

Kwalifikacja szwedzka

Półfinały

Målilla (1) 
 4 maja 1980 r. (niedziela),  Målilla

Awans: 6 do Finału Szwedzkiego

Gislaved (2) 
 4 maja 1980 r. (niedziela),  Gislaved

Awans: 6 do Finału Szwedzkiego

Linköping (3) 
 8 maja 1980 r. (czwartek),  Linköping

Awans: 6 do Finału Szwedzkiego oraz Jan Andersson

Finał Szwedzki 
 21 maja 1980 r. (środa),  Vetlanda
 23 maja 1980 r. (piątek),  Västervik
 27 maja 1980 r. (wtorek),  Norrköping

Awans: 1 do Finału Światowego
Awans: 4 do Finału Skandynawskiego

Finał Duński 
 4 maja 1980 r. (niedziela),  Frederikslyst

Awans: 3 do Finału Skandynawskiego oraz Ole Olsen, Hans Nielsen i Finn Thomsen

Finał Norweski 
 18 maja 1980 r. (niedziela),  Skien

Awans: 3 do Finału Skandynawskiego

Finał Skandynawski 
 15 czerwca 1980 r. (niedziela),  Skien

Awans: 5 do Finału Interkontynentalnego
Uwaga! Hans Danielsson zastąpił Andersa Michanka

Eliminacje zamorskie

Eliminacje Wspólnotych Narodów

Eliminacje brytyjskie

Półfinały 
 Poole (1)
 21 maja 1980 r. (środa),  Poole

Awans: 8 do Finału Brytyjskiego
Tabela (16) → brak danych
Punktacja (14-15) → brak danych

 Sheffield (2)
 22 maja 1980 r. (czwartek),  Sheffield

Awans: 8 do Finału Brytyjskiego

Finał Brytyjski 
 4 czerwca 1980 r. (środa),  Coventry

Awans: 10 do Finału Wspólnoty Narodów

Finał Australazji 
 16 lutego 1980 r. (sobota),  Christchurch

Awans: 10 do Finału Wspólnoty Narodów oraz Ivan Mauger z Nowej Zelandii jako zeszłoroczny mistrz świata

Finał Wspólnoty Narodów 
 29 czerwca 1980 r. (niedziela),  Londyn – Wimbledon

Awans: 9+1 do Finału Interkontynentalnego

Finał Amerykański 
 16 listopada 1979 r. (piątek),  Anaheim

Awans: 2 do Finału Interkontynentalnego

Finał Interkontynentalny 
 3 sierpnia 1980 r. (niedziela),  Londyn – White City

Awans: 10+1 do Finału Światowego

1980
1980 w sporcie żużlowym